Svátek může být:

 svátek – sváteční den
 státní svátek
 jmeniny
 svátek (sociologie) – sociologický pojem
 Seznam článků začínajících na „Svátek“

příjmení

 viz Svátek (příjmení)

jiný význam
 Dej mi svátek – český frazeologizmus, ve smyslu "nech mě být", "dej mi pokoj" apod.
 Svátek (Hop trop) – album a píseň skupiny Hop trop

Externí odkazy